Marek Marciniak (ur. 1951) – polski naukowiec, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 Marek Marciniak (ur. 1995) – polski piłkarz ręczny.